|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Kaohsiung (officieel Taiwan Open) van 2016 vond plaats van 8 tot en met 14 februari 2016 in de Taiwanese stad Kaohsiung. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Yangming Tennis Center.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Japanse Misaki Doi in twee sets. Het was haar 49e WTA-titel, de eerste van 2016.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching / Chan Yung-jan wonnen het toernooi, zonder ook maar één set te verliezen. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Japanse koppel Eri Hozumi en Miyu Kato. Het was hun zevende gezamenlijke titel. Hao-ching (de jongere zus) had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yung-jan (de oudste) tien.

Met hun gezamenlijke titels zijn de zussen Chan, na de gezusters Williams met 21, de tweede op de lijst van door zussen gewonnen dubbelspeltitels.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Kaohsiung 2016
Kaohsiung